Бине () — французская фамилия.

Известные носители 
 Бине, Альфред (1857—1911) — французский психолог.
 Бине, Жак Филипп Мари (1786—1856) — французский математик.
 Бине, Иза (1928—2006) — советская и латвийская актриса.
 Бине, Лоран (род. 1972) — французский писатель.
 Бине, Шарль-Анри-Жозеф (1869—1936) — французский кардинал.
  (1868−1941) — французский военный доктор и психолог, первым поставивший вопрос о психическом здоровье Иисуса (1910).